José Manuel Parada se puede referir a:

 José Manuel Parada Rodríguez: un presentador de televisión español;
 José Manuel Parada Maluenda: un sociólogo chileno asesinado en 1985.